FC Nordsjælland kan henvise til:

 FC Nordsjælland – fodboldsafdelingen for herrer i sportsklubben
 FC Nordsjælland (kvinder) – fodboldsafdelingen for kvinden i sportsklubben